Серафи́м Попо́в:
 Попов, Серафим Алексеевич (1912—2003) — коми поэт.
 Попов, Серафим Павлович (1904—1940) — деятель советских спецслужб.